Ел Реторно има више значења:

 Ел Реторно (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Реторно (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Реторно (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Реторно (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Реторно, Ел Ескоријал, Гранха (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Реторно (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Реторно (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реторно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реторно (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реторно, Километро 78 де Палмиљас (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Реторно (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реторно (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реторно (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реторно (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Реторно, Ранчо (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Реторно (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реторно (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реторно (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реторно (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику